Владимир Владимирович Корш-Са́блин (настоящая фамилия — Саблин; ; , Москва — 6 июля 1974) — советский, белорусский кинорежиссёр, актёр кино. Народный артист СССР (1969). Лауреат Сталинской премии (1950). Один из основоположников белорусского кино.

Биография 
Владимир Корш-Саблин родился в Москве в семье книгоиздателя В. М. Саблина. 

После окончания реального училища, в 1917 году начал творческую деятельность как актёр в театре своего деда по матери, Федора Адамовича Корша — Театре Корша (по семейному преданию, дед, впечатленный успехами внука, разрешил ему соединить обе фамилии). 

Участник Гражданской войны.

Работал в театрах Симферополя, Мелитополя, Казани.

В кино пришёл в 1923 году. С 1925 года был помощником, ассистентом режиссёра и актёром киностудии «Госкино» («Совкино») в Москве, с 1926 — актёр и режиссёр (с 1929 года) киностудии «Советская Беларусь» специального управления «Белгоскино» (позже «Беларусьфильм»); снимал комедии, фильмы-драмы, биографические фильмы.

В 1945—1960 и 1969—1974 годах — художественный руководитель киностудии «Беларусьфильм». С 1957 года — председатель Оргбюро Союза работников кинематографии Белорусской ССР. В 1962—1974 годах — первый секретарь Союза кинематографистов Белорусской ССР. Член Союза кинематографистов СССР.

Член ВКП(б) с 1948 года.

Владимир Владимирович Корш-Саблин скончался 6 июля 1974 года в Минске . Похоронен на Восточном кладбище.

Семья 
 Отец — Владимир Михайлович Саблин (1872—1916), русский издатель, переводчик, редактор.
 Мать — Варвара Фёдоровна Корш
 Братья — Юрий (1897—1937), русский революционер, деятель партии левых эсеров, впоследствии командир РККА; Всеволод, партизан; Игорь.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР (1935)
 Народный артист Белорусской ССР (1955)
 Народный артист СССР (1969)
 Сталинская премия третьей степени (1950) — за фильм «Константин Заслонов» (1949)
 Государственная премия Белорусской ССР (1967) — за фильм «Москва — Генуя» (1964)
 Всесоюзный кинофестиваль (Вторая премия за историко-революционный фильм, фильм «Москва — Генуя», 1964)
 Орден Ленина (1967)
 Орден Октябрьской революции
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта».

Фильмография

Роли в кино 
 1926 — Крылья холопа — царевич Иван
 1926 — Лесная быль — адъютант
 1927 — Непобедимые — капиталист
 1927 — Накануне — капиталист
 1928 — Октябрюхов и Декабрюхов — великий князь Николай Николаевич
 1929 — Судья Рейтан — военный врач
 1938 — Педро (короткометражный) — дед Педро

Режиссёрские работы 
 
 1929 — В огне рождённая
 1930 — Жизнь и учеба кавдивизии (документальный)
 1930 — Из топи болот (документальный)
 1931 — Бумага (документальный)
 1931 — 3 штыка (документальный)
 1931 — Стальной путь (документальный)
 1931 — Солнечный поход
 1933 — Первый взвод
 1934 — Золотые огни (совместно с Б. Л. Бродянским)
 1936 — Искатели счастья
 1937 — Дочь Родины
 1939 — Огненные годы
 1940 — Моя любовь
 1942 — Белорусские новеллы (киносборник) (новеллы Пчёлка, На зов матери) (совместно с Ю. В. Таричем)
 1943 — Живи, родная Беларусь! (киноконцерт) (совместно с Н. Ф. Садковичем)
 1944 — Освобождение советской Белоруссии (документальный) (совместно с Н. Ф. Садковичем)
 1947 — Новый дом
 1949 — Константин Заслонов (совместно с А. М. Файнциммером)
 1951 — Советская Белоруссия (документальный) (совместно с Н. Кравчуновским)
 1953 — Поют жаворонки (совместно с К. Н. Санниковым)
 1954 — Кто смеется последним?
 1955 — Посеяли девушки лён
 1958 — Красные листья
 1961 — Первые испытания
 1964 — Москва — Генуя (совместно с А. В. Спешневым и П. Н. Армандом)
 1967 — Запомним этот день
 1970 — Крушение империи (совместно с Н. А. Калининым)

Сценарии 
 1942 — Белорусские новеллы (киносборник) (новелла Пчёлка) (совместно с М. Ю. Блейманом и С. Ф. Навроцким)
 1943 — Живи, родная Беларусь! (киноконцерт) (совместно с Н. Ф. Садковичем)
 1944 — Освобождение советской Белоруссии (документальный) (совместно с Н. Ф. Садковичем)

Художественный руководитель 
 1955 — «Зеленые огни»
 1957 — «Наши соседи»

Память 
 Именем В. В. Корш-Саблина названа улица в Минске
 В. В. Корш-Саблину посвящены фильмы:
 1971 — Полвека в кино (документальный, реж. В. Цеслюк, студия «Летопись», Беларусьфильм)
 1974 — Фильм, длиною в полвека (документальный, реж. И. Шишов, Беларусьфильм)
 1999 — Вместе с ним (телефильм, реж. В. Орлов, Белорусское телевидение)
 На доме, где жил В. В. Корш-Саблин, и на здании киностудии «Беларусьфильм» установлены мемориальные доски.

Примечания

Ссылки 
 
 Призванный революцией 

Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов СССР
Члены Союза кинематографистов БССР
Персоналии:Театр Корша
Персоналии:Беларусьфильм
Артисты, известные под псевдонимами
Социалистический реализм
Участники Гражданской войны в России
Похороненные на Восточном кладбище Минска